Astyanax bezeichnet:

 die mythologische Gestalt Astyanax
 danach benannt den Asteroiden (1871) Astyanax

 ein Sieger der Olympischen Spiele der Antike Astyanax von Milet
 die Fischgattung Astyanax (Gattung)